Radio Classique est une station de radio française de musique classique.
Radio-Classique est une station de radio québécoise de musique classique.